Planificació de l'Espai Fluvial, estudi desenvolupat per l'Agència Catalana de l'Aigua de cadascuna de les Conques Internes de Catalunya
 Palestine Exploration Fund, associació britànica dedicada als estudis sobre el Llevant mediterrani
 Flux expiratori màxim (del seu nom en anglès Peak Expiratory Flow), paràmetre utilitzat en espirometria
 Furandicarboxilat de polietilé, un plàstic, nom curt de l'anglès polyethylene furandicarboxylate
 Escuma de polietilè (del seu nom en anglès Polyethylene Foam), material de polietilè usat com a dielèctric
 pef també és el codi ISO 639-3 del pomo del nord-est, llengua pomo del Nord de Califòrnia